Blumberger ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Blumberger (1930–1950), Todesopfer des DDR-Grenzregimes vor dem Bau der Berliner Mauer
 Karin Blumberger-Sauerteig (* 1945), deutsche Diplomatin und Botschafterin
 Karljosef Blumberger (1905–1980), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und Chefarzt der Klinik Aschaffenburg sowie erster Präsident des Aschaffenburger Lions-Clubs
 Paul Blumberger (1879–1946), deutscher Reichsgerichtsrat
 Walter Blumberger (* 1945), österreichischer Soziologe, Sozialforscher und künstlerischer Fotograf